Poromaa ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Poromaa (1936–2016), schwedischer Politiker
 Larry Poromaa (* 1963), schwedischer Skilangläufer
 William Poromaa (* 2000), schwedischer Skilangläufer